Feiticeira de Jaya é o álbum de estreia da artista Lucinha Madana Mohana. O álbum foi gravado no ano de 1988, e algumas poucas cópias foram prensadas em vinil em 1991 com duas capas diferentes - uma capa preta, sob o nome Lucinha Madana Mohana, e uma capa colorida, sob o nome Lucinha "Morena" (ao invés de Moreno, seu nome correto) -, com diferenças na lista de músicas. O álbum nunca foi lançado comercialmente, tornando-se uma raridade. Recentemente, tem sido redescoberto por colecionadores de discos no Brasil e também no Japão.

Misturando bruxaria, umbanda, espiritismo e hinduísmo com requintes de MPB, Bossa Nova e Jazz, o álbum foi produzido pelo então marido de Mohana, o trompetista Barrosinho, que também criou os arranjos do disco. A faixa "Oxum Ro Ro" é uma homenagem para a cantora Angela Ro Ro.

Lista de faixas 

Todas as faixas escritas por Lucinha Madana Mohana, exceto "Jaya Radha Madhava" e "Poesia Do Caitanaya Caritamata", mantras védicos milenares, e "Govinda", escrito por Lucinha Madana Mohana e Luiz Astral. Créditos adaptados do selo do disco.

Versão com capa preta

Versão com capa amarela

Referências